

Musica 
 Karl – singolo di Chanel West Coast del 2013

Personaggi 
 Karl – personaggio del manga e anime One Piece
 Karl – personaggio della serie di videogiochi Suikoden
 Karl – personaggio della serie televisiva Lost
 Karl – personaggio del fumetto statunitense The Perhapanauts

Persone 
 Benjamin Karl – snowboarder austriaco
 Coby Karl – cestista statunitense
 George Karl – allenatore di pallacanestro statunitense
 Markus Karl – calciatore tedesco
 Steffen Karl – ex calciatore tedesco

Altro 
 Karl – variante del nome proprio di persona Carlo
 Karl – comune tedesco della Renania-Palatinato
 Karl-Gerät – semovente super-pesante della seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
Carl